Австрийская Бундеслига 1999/2000 () — 88-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 29 июня 1999 года и закончился 27 мая 2000 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1999/2000 на официальном сайте лиги 
Сезон 1999/2000 на rsssf.com 

1999/2000
Спорт в Австрии в 1999 году
Спорт в Австрии в 2000 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000